Di seguito una lista di asteroidi dal numero 109001 al 110000 con data di scoperta e scopritore.

109001-109100 

|-
| 109001 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109002 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109003 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109004 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109005 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109006 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109007 - ||  || 17 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 109008 - ||  || 17 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 109009 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109010 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109011 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109012 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109013 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109014 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109015 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109016 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109017 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109018 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109019 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109020 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109021 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109022 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109023 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109024 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109025 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109026 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109027 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109028 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109029 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109030 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109031 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109032 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109033 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109034 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109035 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109036 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109037 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109038 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109039 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109040 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109041 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109042 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109043 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109044 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109045 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109046 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109047 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109048 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109049 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109050 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109051 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109052 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109053 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109054 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109055 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109056 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109057 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109058 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109059 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109060 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109061 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109062 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109063 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109064 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109065 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109066 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109067 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109068 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109069 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109070 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109071 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109072 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109073 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109074 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109075 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109076 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109077 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109078 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109079 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109080 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109081 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109082 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109083 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109084 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109085 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109086 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109087 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109088 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109089 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109090 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109091 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109092 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109093 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109094 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109095 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109096 - ||  || 16 agosto 2001 || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 109097 Hamuy ||  || 19 agosto 2001 || R. Ferrando
|-
| 109098 - ||  || 19 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 109099 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109100 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

109101-109200 

|-
| 109101 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109102 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109103 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109104 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109105 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109106 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109107 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109108 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109109 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109110 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109111 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109112 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109113 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109114 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109115 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109116 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109117 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109118 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109119 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109120 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109121 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109122 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109123 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109124 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109125 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109126 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109127 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109128 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109129 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109130 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109131 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109132 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109133 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109134 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109135 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109136 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109137 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109138 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109139 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109140 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109141 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109142 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109143 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109144 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109145 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109146 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109147 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109148 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109149 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109150 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109151 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109152 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109153 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109154 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109155 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109156 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109157 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109158 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109159 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109160 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109161 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109162 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109163 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109164 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109165 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109166 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109167 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109168 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109169 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109170 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109171 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109172 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109173 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109174 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109175 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109176 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109177 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109178 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109179 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109180 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109181 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109182 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109183 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 109184 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109185 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109186 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109187 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109188 - ||  || 21 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109189 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109190 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109191 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109192 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109193 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109194 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109195 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109196 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109197 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109198 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109199 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109200 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

109201-109300 

|-
| 109201 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109202 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109203 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109204 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109205 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109206 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109207 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109208 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109209 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109210 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109211 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109212 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109213 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109214 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109215 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109216 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109217 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109218 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109219 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109220 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109221 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109222 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109223 - ||  || 22 agosto 2001 || Needville
|-
| 109224 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109225 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109226 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109227 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109228 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109229 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109230 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109231 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109232 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109233 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109234 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109235 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109236 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109237 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109238 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109239 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109240 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109241 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109242 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109243 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109244 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109245 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109246 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109247 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109248 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109249 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109250 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109251 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109252 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109253 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109254 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109255 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109256 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109257 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109258 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109259 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109260 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109261 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109262 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109263 - ||  || 24 agosto 2001 || M. White, M. Collins
|-
| 109264 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109265 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109266 - ||  || 19 agosto 2001 || P. Kušnirák
|-
| 109267 - ||  || 26 agosto 2001 || Farpoint
|-
| 109268 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109269 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109270 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109271 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109272 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109273 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109274 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109275 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109276 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109277 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109278 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109279 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109280 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109281 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109282 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109283 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109284 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109285 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109286 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109287 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109288 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109289 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109290 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109291 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109292 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109293 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109294 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109295 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109296 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109297 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109298 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109299 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109300 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|}

109301-109400 

|-
| 109301 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109302 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109303 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109304 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109305 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109306 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109307 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109308 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109309 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109310 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109311 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109312 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109313 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109314 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109315 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109316 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109317 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109318 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109319 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109320 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109321 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109322 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109323 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109324 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109325 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109326 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109327 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109328 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109329 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109330 Clemente ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 109331 - ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 109332 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109333 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109334 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109335 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109336 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109337 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109338 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109339 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109340 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109341 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109342 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109343 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109344 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109345 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109346 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109347 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109348 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109349 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109350 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109351 - ||  || 27 agosto 2001 || G. Hug
|-
| 109352 - ||  || 18 agosto 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 109353 - ||  || 26 agosto 2001 || Ondřejov Observatory
|-
| 109354 - ||  || 26 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 109355 - ||  || 28 agosto 2001 || G. Hug
|-
| 109356 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109357 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109358 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109359 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109360 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109361 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109362 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109363 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109364 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109365 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109366 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109367 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109368 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109369 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109370 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109371 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109372 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109373 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109374 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109375 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109376 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109377 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109378 - ||  || 31 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109379 - ||  || 31 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109380 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109381 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109382 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109383 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109384 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109385 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109386 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109387 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109388 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109389 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109390 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109391 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109392 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109393 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109394 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109395 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109396 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109397 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109398 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109399 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109400 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|}

109401-109500 

|-
| 109401 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109402 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109403 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109404 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109405 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109406 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109407 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109408 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109409 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109410 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109411 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109412 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109413 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109414 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109415 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109416 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109417 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109418 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109419 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109420 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109421 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109422 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109423 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109424 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109425 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109426 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109427 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109428 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109429 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109430 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109431 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109432 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109433 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109434 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109435 Giraud ||  || 22 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 109436 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109437 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109438 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109439 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109440 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109441 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109442 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109443 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109444 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109445 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109446 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109447 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109448 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109449 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109450 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109451 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109452 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109453 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109454 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109455 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109456 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109457 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109458 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109459 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109460 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109461 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109462 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109463 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109464 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109465 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109466 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109467 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109468 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109469 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109470 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109471 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109472 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109473 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109474 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109475 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109476 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109477 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109478 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109479 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109480 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109481 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109482 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109483 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109484 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109485 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109486 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109487 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109488 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109489 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109490 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109491 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109492 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109493 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109494 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109495 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109496 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109497 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109498 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109499 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109500 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|}

109501-109600 

|-
| 109501 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109502 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109503 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109504 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109505 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109506 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109507 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109508 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109509 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109510 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109511 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109512 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109513 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109514 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109515 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109516 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109517 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109518 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109519 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109520 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109521 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109522 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 109523 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109524 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109525 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109526 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109527 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109528 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109529 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109530 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109531 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109532 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109533 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109534 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109535 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109536 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109537 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109538 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109539 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109540 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109541 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109542 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109543 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109544 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109545 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109546 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109547 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109548 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109549 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109550 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109551 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109552 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109553 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109554 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109555 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109556 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109557 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109558 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109559 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109560 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109561 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109562 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109563 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109564 - ||  || 26 agosto 2001 || Črni Vrh
|-
| 109565 - ||  || 26 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109566 - ||  || 26 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109567 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109568 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109569 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109570 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109571 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109572 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109573 Mishasmirnov ||  || 20 agosto 2001 || Crimea-Simeis
|-
| 109574 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109575 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109576 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109577 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109578 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109579 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109580 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109581 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109582 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109583 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109584 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109585 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109586 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109587 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109588 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109589 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109590 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109591 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109592 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109593 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109594 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109595 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109596 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109597 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109598 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109599 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109600 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|}

109601-109700 

|-
| 109601 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109602 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109603 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109604 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109605 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109606 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109607 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109608 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109609 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109610 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109611 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109612 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109613 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109614 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109615 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109616 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109617 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109618 - ||  || 25 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 109619 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109620 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109621 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109622 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109623 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109624 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109625 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109626 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109627 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109628 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109629 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109630 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109631 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109632 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109633 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109634 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109635 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 109636 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109637 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109638 - ||  || 27 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 109639 - || 2001 RA || 2 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 109640 - || 2001 RJ || 6 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109641 - || 2001 RQ || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109642 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109643 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109644 - ||  || 9 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 109645 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109646 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109647 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109648 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109649 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109650 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109651 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109652 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109653 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109654 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109655 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109656 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109657 - ||  || 11 settembre 2001 || C. W. Juels
|-
| 109658 - ||  || 11 settembre 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 109659 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109660 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109661 - ||  || 12 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 109662 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109663 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109664 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109665 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109666 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109667 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109668 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109669 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109670 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109671 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109672 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109673 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109674 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109675 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109676 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109677 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109678 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109679 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109680 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109681 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109682 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109683 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109684 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109685 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109686 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109687 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109688 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109689 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109690 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109691 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109692 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109693 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109694 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109695 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109696 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109697 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109698 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109699 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109700 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|}

109701-109800 

|-
| 109701 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109702 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109703 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109704 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109705 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109706 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109707 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109708 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109709 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109710 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109711 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109712 Giger ||  || 12 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 109713 - ||  || 15 settembre 2001 || BATTeRS
|-
| 109714 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109715 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109716 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109717 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109718 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109719 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109720 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109721 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109722 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109723 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109724 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109725 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109726 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109727 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109728 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109729 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109730 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109731 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109732 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109733 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109734 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109735 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109736 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109737 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109738 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109739 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109740 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109741 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109742 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109743 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109744 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109745 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109746 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109747 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109748 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109749 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109750 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109751 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109752 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109753 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109754 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109755 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109756 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109757 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109758 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109759 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109760 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109761 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109762 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109763 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109764 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109765 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109766 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109767 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109768 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109769 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109770 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109771 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109772 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109773 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109774 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109775 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109776 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109777 - ||  || 14 settembre 2001 || P. Kušnirák
|-
| 109778 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109779 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109780 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109781 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109782 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109783 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109784 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109785 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109786 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109787 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109788 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109789 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109790 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109791 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109792 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109793 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109794 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109795 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109796 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109797 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109798 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109799 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109800 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|}

109801-109900 

|-
| 109801 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109802 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109803 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109804 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 109805 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109806 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109807 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109808 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109809 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109810 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109811 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109812 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109813 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109814 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109815 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109816 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109817 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109818 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109819 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109820 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109821 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109822 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109823 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109824 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109825 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109826 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109827 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109828 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109829 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109830 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109831 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109832 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109833 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109834 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109835 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109836 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109837 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109838 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109839 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109840 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109841 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109842 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109843 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109844 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109845 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109846 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109847 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109848 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109849 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109850 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109851 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109852 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109853 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109854 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109855 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109856 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109857 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109858 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109859 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109860 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109861 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109862 - ||  || 11 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109863 - ||  || 11 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109864 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109865 - ||  || 6 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109866 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109867 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109868 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109869 - ||  || 10 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109870 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109871 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109872 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109873 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109874 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109875 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 109876 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 109877 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109878 - || 2001 SG || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109879 Letelier || 2001 SL || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109880 - || 2001 SZ || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109881 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109882 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109883 - ||  || 18 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109884 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 109885 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 109886 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109887 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109888 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109889 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109890 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 109891 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109892 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109893 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109894 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109895 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109896 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109897 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109898 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109899 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109900 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

109901-110000 

|-
| 109901 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109902 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109903 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109904 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109905 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109906 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109907 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109908 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109909 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109910 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109911 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109912 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109913 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109914 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109915 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109916 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109917 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109918 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109919 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109920 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109921 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109922 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109923 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109924 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109925 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109926 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109927 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109928 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109929 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109930 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109931 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109932 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109933 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109934 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109935 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109936 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109937 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109938 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109939 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109940 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109941 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109942 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109943 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109944 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109945 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109946 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109947 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109948 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109949 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109950 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109951 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109952 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109953 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109954 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109955 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109956 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109957 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109958 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109959 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109960 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109961 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109962 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109963 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109964 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109965 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109966 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109967 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109968 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109969 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109970 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109971 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109972 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109973 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109974 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109975 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109976 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109977 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109978 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109979 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109980 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109981 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109982 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109983 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109984 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109985 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109986 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109987 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109988 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109989 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109990 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109991 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109992 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109993 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109994 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109995 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109996 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109997 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109998 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 109999 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110000 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0109001